Алекса́ндр Сенке́вич:
  (1884—1938) — белорусский советский общественный и политический деятель, учёный, публицист.
 Сенкевич, Александр Николаевич (род. 1941) — российский индолог, филолог, писатель и литературный переводчик, поэт.
 Сенкевич, Александр Фёдорович (род. 1982) — украинский политический деятель и бизнесмен, городской голова города Николаева.